Задворенцы  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Задворенцы — деревня в  Волковысском районе Гродненской области.
 Задворенцы — деревня в Свислочском районе Гродненскйо области.

См. также 
 Задворка
 Задворная
 Задворники
 Задворье
 Задворяны